La liste des aérodromes en France, présentée ci-après avec leur code IATA et leur code OACI, est constituée de deux tableaux  (France métropolitaine, départements et collectivités d'outremer) et de huit cartes.

Les aérodromes uniquement militaires ne sont pas tous répertoriés dans la base IATA accessible au public.

France métropolitaine 
Source : Service de l'information aéronautique, AIP France partie AD.

Départements et collectivités d'Outre mer

Cartes par région

Bretagne

Corse

Grand Est

Hauts-de-France

Île-de-France

Normandie

Région Occitanie

Guyane

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Code OACI des aéroports
 Aviation
 Aérodrome
 Liste des aérodromes français accessibles en vol aux instruments
 Liste des aéroports les plus fréquentés en France
 Bases aériennes de l'Armée de l'air française

Liens externes 
 « Liste des aérodromes dont la création et la mise en service ont été autorisées » (DGAC - Métropole+DOM hors COM), sur Légifrance
 Union des aéroports français (UAF)
 Carte détaillée d'approche à vue éditée par la DGAC
 Liste complète des aérodromes français comprenant les altisurfaces, hydrosurfaces, et bases ULM sur map.aerobreak.com

, Liste des aerodromes francais
Aerodromes francais

Francais, aerodromes
Code IATA des aéroports
Code OACI
Liste en rapport avec les transports en France
France